Lopatica kan syfta på:

Nordmakedonien 

 Lopatica (Prilep), 
 Lopatica (Bitola),